Плотничиха — топоним (тип: потамоним) в России.

 Плотничиха — река, Еврейская АО, координаты 48°07' с. ш. 131°04' в. д..
 Плотничиха — река, Забайкальский край, координаты 50°23' с. ш. 111°36' в. д..
 Плотничиха — река, Сахалинская область, координаты 47°59' с. ш. 142°20' в. д..
 Плотничиха — жена плотника.

Примечания